El acrónimo DOB puede referirse a:

 La asociación estadounidense Hijas de Bilitis (Daughters of Bilitis), defensora de los derechos de las lesbianas.
 La brolamfetamina (abreviada DOB), un fármaco alucinógeno.
 En medicina DOB (sigla en inglés) significa fecha de nacimiento (date of birth).